Baldegger steht für:

 Baldeggersee, ein See im Kanton Luzern, Schweiz
 Baldegger Schwestern (Schwestern von der Göttlichen Vorsehung), franziskanischer Frauenorden in Baldegg im Kanton Luzern, Schweiz

 Markus Baldegger (* 1947), ein Schweizer Maler und Germanist
 Paul Baldegger (1882–1969), Schweizer Germanist